Florentin Pogba (1990), Guinees voetballer
Mathias Pogba (1990), Guinees voetballer
Paul Pogba (1993), Frans voetballer